Romantic Style, Reggae Romántico o Romantic Flow es un subgénero musical del reggae en español iniciado a mediados de los años 70 en Panamá que se deriva del dancehall jamaiquino al lenguaje español cuyo tópicos son orientados al romanticismo bajo ritmos con melodías armónicas y suaves. El nombre Romantic Style le fue bautizado años más tarde por el artista Nigga en el año 2007 por su éxito musical con su álbum Te quiero: Romantic Style In Da World

Historia 
 
El reggae romántico en español inicia por primera vez aproximadamente en los años 1984 por 3 cantantes panameños: Renato con su interpretación La chica de los ojos cafés, Nando Boom con el tema Mi mujer habla así y ChichoMan con la canción Llega Navidad sin ti, estos pertenecieron a la primera generación de lo que fue el reggae panameño.

El artista Chichoman quien se destacó en el estilo romántico del reggae, sólo hizo un LP con temas como "La noche que te conocí", "Lady in red", "Llega Navidad", "Muévela", "No quiero ir a isla Coiba" y "Un nuevo estilo", que cantaba a dúo con Pepito Casanova. Sus canciones las grababan en un depósito, donde un productor panameño llamado Calito LPD reproducía instrumentales y empezaban a grabar en casete. El reggae romántico normalmente tanto las canciones como los artistas solían escribir las composiciones musicales basados en relatos reales vividos por el mismo compositor o cantante, como lo es el caso del artista Nando Boom con su interpretación Mi mujer habla así basado cuando en su tiempo de juventud su novia mencionaba que sus ideas no valían nada y este nunca pudo llegar a una relación sentimental pura con su compañera, esta solo se mal expresaba, pero entre sus canciones el que marcó este movimiento durante la década de los 80's fue Noche Enferma la cual es un semi-cover del tema jamaicano Nigth Nurse del cantante jamaiquino Gregory Isaacs, durante este tiempo, la producción musical solo era basado en la voz del artista sobre una pista de reggae jamaicano pre-fabricado.

Más tarde, en los años 90, el romantic flow fue tomando ya ritmos más propios, con arreglos personalizados y melodías que resonaban el estilo romántico a quienes mantuvieron en vida al reggae con letras dedicadas al amor fueron: Nigga con la canción En este mundo, El Roockie y su tema Sigue bailando, El Aspirante y su primer tema Cuéntale, Kathy Phillips con la interpretación Un día como hoy, Eddy Lover, Tommy Real, Makano, Catherine, y de bandas como Raíces y Cultura y La Factoría quienes fueron famosos gracias al productor panameño Irving DiBlasio.

El artista El Aspirante después de su primer tema Cuéntale surge luego Me Tienes que Olvidar, clásico del reggae romántico panameño que permitió que este movimiento fuera conocido en países como Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras y Estados Unidos. En ese mismo año otro artista llamado Big Darío aporta al movimiento romántico con los temas que colaboró con Aspirante: "Tienes que Olvidarla" y "Explícame mi Amor".

Desde los años 2007, el cantante Nigga retomó fuerzas luego que estuvo en el movimiento romántico desde el año 1997, logrando popularizar sus discos Romantic Style en 3 series diferentes haciendo bautizo al género por nombre Romantic Flow en el 2008, dando fama al movimiento después de tantos años de existir, haciendo que sus compartidarios como Demphra y Eddy Lover entraran en este movimiento a un nivel internacional como por ejemplo el álbum Perdóname quienes formaban la agrupación La Factoría en la cual destacan sentimientos de culpabilidad y hace énfasis con líricas de amor el hecho de fomentar el perdón a la humanidad, este disco fue lanzado el 12 de agosto de 2008.

Artistas 
 Original Dan
 Grupo Harmony
 La Factoría
 Eddy Lover
 Nigga (Flex)
 El Roockie
 Nacho
 Makano
 Lorna
 Monthy
 Joey Montana
 Catherine (Cantante - Panamá)
 One Love, One Blood ( Agrupación )
 El Aspirante
 Big Dario
 Tony Bull
 El Estudiante
 Oneil
 Mr. Benz
 Tommy Real
 Mr. Sam
 Mach & Daddy
 Red Boy
 Irving DiBlasio (Productor Musical)
 Kathy Philips
 Baby Karen
 Phass Boy
 Miguel Ángel
 Almirante (Cantante)
 Erick Yahir
 Ángel Phas

Véase también 
 Reggae
 Dancehall
 Roots reggae
 Reggae en español
   Reggae Jamaica

Referencias

Enlaces externos 
 Panama Music

Reggae en español
Subgéneros del reggae